Huanan ist mehrdeutig. Es bezeichnet

„Südchina“, siehe Zhongnan
den Kreis Huanan der bezirksfreien Stadt Jiamusi in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Huanan (Jiamusi)
die Großgemeinde Huanan im gleichnamigen Kreis in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Huanan (Huanan)